

Села:
 Бориси — Львівська область, Яворівський район
 Бориси — Полтавська область, Глобинський район

Бориси — село, Берестейська область, Берестейський район